Donji Lipovac je lahko:
 Donji Lipovac, Hrvaška
 Donji Lipovac, Srbija